USS Denver, ha sido el nombre recibido por tres buques de la Armada de los Estados Unidos en honor a la ciudad de Denver, Colorado.

 El , fue un crucero dado de alta en 1904 que permaneció en servicio hasta 1931.

 El  fue un crucero ligero dado de alta en 1942 y en servicio durante la Segunda Guerra Mundial, fue dado de baja en 1947. 

 El  es un buque de transporte anfibio tipo LPD de clase Austin dado de alta en 1968, actualmente en servicio activo, fue dado de baja en agosto de 2014. 

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos